Пюукёнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пюукёнен, Лаури (род. 1978) — финский лыжник.
 Пюукёнен, Тууликки (род. 1963) — финская лыжница.